A prágai 97-es jelzésű villamos a Bílá Hora és a Nádraží Hostivař között közlekedik éjszaka, többnyire a nappali 1-es és 11-es villamosok útvonalán.

Története 

2017. április 28-áig 57-es jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!Perc (↓)
!Megállóhely neve
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
| Bílá Horavégállomás
|66
|
|-
|1
| Malý Břevnov
|64
|
|-
|2
| Obora Hvězda
|63
|
|-
|4
| Vypich
|62
|align=left|
|-
|5
| Říčanova
|61
|
|-
|6
|Břevnovský klášter
|60
|
|-
|7
|U Kaštanu
|59
|
|-
|8
|Drinopol
|58
|
|-
|9
|Marjánka
|57
|
|-
|10
| Malovanka
|56
|
|-
|11
| Hládkov
|54
|
|-
|12
| Vozovna Střešovice
|53
|align=left|
|-
|14
| Prašný most
|52
|align=left|
|-
|16
| Hradčanská
|50
|align=left|
|-
|17
| Chotkovy sady
|48
|
|-
|20
| Malostranská
|46
|
|-
|22
| Malostranské náměstí
|44
|
|-
|23
| Hellichova
|42
|
|-
|25
| Újezd
|40
|align=left|
|-
|27
| Národní divadlo
|38
|align=left|
|-
|29
| Národní třída
|37
|align=left|
|-
|30
| Lazarská
|30
|align=left|
|-
|∫
| Novoměstská radnice
|29
|align=left|
|-
|39
| Karlovo náměstí
|28
|align=left|
|-
|41
| Štěpánská
|27
|align=left|
|-
|43
| I. P. Pavlova
|25
|align=left|
|-
|44
| Náměstí Míru
|23
|align=left|
|-
|46
| Jana Masaryka
|21
|align=left|
|-
|47
| Krymská
|20
|align=left|
|-
|48
| Ruská
|19
|align=left|
|-
|50
| Vršovické náměstí
|18
|align=left|
|-
|51
| Čechovo náměstí
|17
|align=left|
|-
|52
| Koh-i-noor
|15
|align=left|
|-
|54
| Slavia
|13
|align=left|
|-
|55
| Kubánské náměstí
|12
|align=left|
|-
|57
| Průběžná
|11
|align=left|
|-
|60
| Na Hroudě
|10
|align=left|
|-
|61
| Nádraží Strašnice
|9
|align=left|
|-
|62
| Radošovická
|8
|align=left|
|-
|63
| Dubečská
|7
|align=left|
|-
|64
| Na Padesátém
|6
|align=left|
|-
|65
| Zahradní Město
|5
|align=left|
|-
|66
| Sídliště Zahradní Město
|4
|align=left|
|-
|67
| Obchodní centrum Hostivař
|3
|align=left|
|-
|68
| Na Groši
|2
|align=left|
|-
|69
| Hostivařská
|1
|align=left|
|-
| 71
| Nádraží Hostivařvégállomás
|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források
A DPP honlapja 

Prága villamosvonalai